Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der Major-League-Soccer-Saison 2001, welche aufgrund der Anschläge vom 11. September verkürzt wurde.

Endergebnis

MLS-Cup-Playoffs

Gewinner 

 MLS Cup – San José Earthquakes
 U.S. Open Cup – LA Galaxy
 MLS Supporters’ Shield – Miami Fusion

Spielerehrungen 

 Most Valuable Player: Alex Pineda Chacon, Miami Fusion
 Scoring Champion: Alex Pineda Chacon, Miami Fusion (47)
 Golden Boot: Alex Pineda Chacon, Miami Fusion (19)
 Defender of the Year: Jeff Agoos, San José Earthquakes
 Goalkeeper of the Year: Tim Howard, MetroStars
 Rookie of the Year: Rodrigo Faria, MetroStars
 Coach of the Year: Frank Yallop, San José Earthquakes
 Comeback Player of the Year: Troy Dayak, San José Earthquakes
 Goal of the Year: Clint Mathis, MetroStars
 Fair Play Award: Alex Pineda Chacon, Miami Fusion
 Humanitarian of the Year: Tim Howard, MetroStars

2001
Fußballsaison 2001